Дмитрий Ольшанский:
 Ольшанский, Дмитрий Вадимович (1953—2003) — советский и российский социолог, социальный психолог, политолог, публицист.
 Ольшанский, Дмитрий Викторович (род. 1978) — российский журналист, литературный и музыкальный критик, публицист.